Карача́й

 Карачай — историческая территория проживания карачаевцев в предгорьях северной части Большого Кавказа, являющаяся ныне южной частью Карачаево-Черкесской Республики (субъекта Российской Федерации).
 Карачай — озеро в Челябинской области, использовавшееся для хранения радиоактивных отходов.
 Карачай — река на северо-востоке Азербайджана, берущая своё начало с предгорий Кавказского хребта в районе вершины Бабадаг и впадающая в Каспийское море.
 Карачай — река в Габалинском районе Азербайджане.
 Карачай — река в Иране, впадает в озеро Дерьячейе-Немек.